Герах:

 Герах — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Герах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.